Largo bezeichnet:
 Largo (Musik), ein langsames Tempo in der Musik

Geografie:
 Largo Island, Insel in der Gruppe der Duroch-Inseln, Antarktis
 Key Largo, Insel und gleichnamige Stadt im Monroe County des US-Bundesstaates Florida
 Cayo Largo del Sur, eine kubanische Insel
 Monte Largo (Kap Verde), ein Dorf auf Fogo
 Largo (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Largo (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Largo (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Largo (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Largo (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Largo (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 einen Typ eines öffentlichen Platzes, z. B.
 den Largo di Torre Argentina in Rom
 mehrere öffentliche Plätze in Lissabon:
 Largo Adelino Amaro da Costa
 Largo da Academia Nacional de Belas Artes
 Largo de Dona Estefânia
 Largo de São Domingos
 Largo do Chiado
 Largo Jean Monnet
 Largo (Sofia), ein Gebäudeensemble in Sofia

Personen:
 Francisco Largo Caballero (1869–1946), spanischer Politiker und Gewerkschafter
 Remo H. Largo (1943–2020), Schweizer Kinderarzt und Schriftsteller

Kunstfiguren:
 Emilio Largo, Bösewicht im James-Bond Film Feuerball, siehe Figuren_aus_James-Bond-Filmen#Gegenspieler
 Maximilian Largo, Gegenspieler von James Bond im Film Sag niemals nie, siehe Figuren_aus_James-Bond-Filmen#Gegenspieler
 Largo Winch, Titelheld einer Roman- und Comicserie

Siehe auch:
 Campo Largo
 Cerro Largo
 Islote Largo